Pagotto ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo de Cillo Pagotto (1949–2020), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Paraíba
 Angelo Pagotto (* 1973), italienischer Fußballtorhüter
 Luigino Pagotto (* 1963), italienischer Unternehmer und Automobilrennfahrer